Jerzy Augustyński (1908-1939), prawnik
 Jerzy Augustyński (1932-1987), operator filmowy